Pajala steht für:

 Pajala, ein Ort in Nordschweden
 Pajala (Gemeinde), eine schwedische Gemeinde

Pajala ist der Familienname folgender Personen:

 Magdalena Pajala (* 1988), schwedische Skilangläuferin